KPCEN – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 KPCEN – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu